Als Cairn bezeichnet man:
 ein in Westeuropa verbreitetes Hügelgrab, dessen Schüttung überwiegend aus Steinen besteht Cairn (Steinhügel)
 Wegmarkierungen aus Steinen im Gebirge, siehe Steinmännchen
 Mittelgroße Hunderasse aus Schottland, siehe Cairn Terrier
 Cairn (Album), Jazzalbum von Fergus McCreadie (2021)
 Cairn Energy, ein Mineralölunternehmen mit Sitz in Edinburgh
 Cairn Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Cairn Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Cairn.info, ein französisches Portal für geistes- und sozialwissenschaftliche Fachzeitschriften, gegründet 2005

Siehe auch:
 Cairns (Begriffsklärung)